Miejscowości w USA:
 Okawville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Okawville (ang. Okawville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Washington